La ligne 385 est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Asse à Oordegem entre  et .

Histoire 
 : concession du  « Asse - Alost - Oordegem ».

 : mise en service entre Alost et Oordegem Station (nouvelle section, ) ; exploitation par la société des Chemins de fer provinciaux (CFP).

 : prolongement d'Alost à la gare d'Asse (nouvelle section, ).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : section Alost Quai Pierre Cornelis - Asse Gare repris par la nouvelle ligne Al Bruxelles - Alost du réseau de Bruxelles.

 : suppresssion (fret et voyageurs). Fermeture à tout trafic de la section Alost Quai Pierre Cornelis - Oordegem Station ().

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 385 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies 
 « Chapitre 5 Deuxième partie : Vers la basilique » dans

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Capital 120
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Brabant
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale
Ligne SNCV exploitée par les CFP
tram
tram
tram